Toyota Fielder - a versão perua do sedan Corolla
Cecil Fielder - um ex-jogador profissional de beisebol norte-americano

Desambiguação